Коваленко Володимир Миколайович (1949) — український учений у галузі кардіології.
 Коваленко Володимир Миколайович (1952) — екс Голова Автозаводської районної ради у місті Кременчуці. Почесний громадянин міста Кременчука.
 Коваленко Володимир Миколайович (1961) — суддя Вищого господарського суду України.
 Коваленко Володимир Миколайович — український шахіст.